Monterey hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Monterey (Indiana)
Monterey (Kentucky)
Monterey (Luisiana)
Monterey (Massachusetts) 
Monterey (Tennessee)
Monterey (Virginia)

Además
Monterey Country Club
Monterey Park (California)
Monterey Park Tract
Monterey Pop Festival